Максимилиан Йозеф Райнельт (; 24 августа 1988, Ульм, Баден-Вюртемберг, ФРГ — 9 февраля 2019, Санкт-Мориц, Граубюнден, Швейцария) — немецкий спортсмен, олимпийский чемпион 2012 года в академической гребле (восьмёрки).

Карьера 
С 2006 года член сборной Германии по академической гребле. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.

Умер 9 февраля 2019 года во время катания на лыжах в Швейцарии. Причиной стала остановка сердца из-за аритмии, возникшей вследствие саркоидоза, который не был вовремя диагностирован.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Германии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле